Фігейреду () — португальська власна назва.

Топоніми

Фігейреду (Амареш) — парафія.
 Фігейреду (Брага) — парафія.
 Фігейреду (Гімарайнш) — парафія.
 Фігейреду (Сертан) — парафія.